Елиминациона фаза Светског првенства у фудбалу за жене 1995. била је друга и последња фаза такмичења, после групне фазе. Нокаут фаза је почела 13. јуна четвртфиналном утакмицом, а завршила се 18. јуна 1995. финалном утакмицом, одржаном на стадиону Расунда у Солни. Укупно осам тимова (два најбоља тима из сваке групе, заједно са две најбоље трећепласиране екипе) пласирало се у нокаут фазу да би се такмичило на турниру у стилу једне елиминације.

Сва наведена времена су локална, CEST (UTC+2).

Формат
У нокаут фази, ако је утакмица била изједначена на крају 90 минута нормалног времена за игру, су се играли продужеци (два периода од по 15 минута). Ако је и након продужетака остало нерешено, меч је одлучен извођењем једанаестераца како би се одредио победник.

Четвртфинални мечеви зависили су од две трећепласиране екипе које су се квалификовале. ФИФА је одредила следећи распоред за полуфинале:
 Утакмица 23.: Победник из меча 19. против победника меча 20.
 Утакмица 24.: Победник из меча 21. против победника меча 22.

Утакмица плеј-офа за треће место била је:
 Утакмица 25.: Поражени из меча 23. против пораженог из меча 24.

Финална утакмица је била:
 Утакмица 26.: Победника из меча 23. против победника из меча 24.

Комбинације мечева у четвртфиналу
У четвртфиналу, све утакмице су одигране 13. јуна 1995. Конкретни мечеви и распоред зависили су од тога која су се два трећепласирана тима пласирала у четвртфинале::

Квалификовани тимови
Две најбоље пласиране екипе из сваке од три групе, плус две најбоље пласиране треће екипе, су се квалификовале у нокаут фазу.

Нокаут фаза

Четвртфинале

Јапан против Сједињених Држава

Норвешка против Данске

Немачка против Енглеске

Шведска против Кине

Полуфинале

Сједињене Државе против Норвешке

Немачка против Кине

Плеј-оф за треће место

Финална утакмица

Референце

Спољашње везе 
ФИФА Светско првенство за жене у Шведској 1995

Светско првенство у фудбалу за жене 1995.